Сме́дерево (, , , ) — город в Сербии на стечении Моравы и Дуная, расположен в 50 км от Белграда. Является административным центром округа Подунавлье и общины Смедерево.

История 

В Средневековье город был столицей и самым крупным городом Сербии. Смедеревская крепость, построенная в XV веке, в настоящее время является одной из главных достопримечательностей города.

В 1458 году город был полностью захвачен Османской империей и в 1459 году преобразован в Санджак Смедерево.

В 1805 году в ходе Первого сербского восстания Карагеоргий принял капитуляцию у турецкого коменданта, но в 1813 году восстание было разгромлено.

После капитуляции Югославии 17 апреля 1941 года в Смедерево по распоряжению немецкого военного командования были созданы склады, на которые свозили трофейные боеприпасы югославской армии. 5 июня 1941 года склады (на которых к этому времени было сосредоточено около 1000 железнодорожных вагонов с боеприпасами, в том числе до 300 вагонов с взрывчатыми веществами) взорвались. Взрывом были разрушены 70% зданий города. Погибли около 3000 человек. Была сильно повреждена крепость.

Население 
Численность населения 77 808 чел. (перепись 2002). Этнический состав населения города: здесь проживает 58,2 тыс. сербов (93 %), 1,6 тыс. цыган (3 %) и 0,5 тыс. черногорцев (1 %).

Экономика 
Смедерево — один из главных промышленных центров Сербии. Здесь находится крупнейший сталеплавильный завод страны SARTID. Также представлено производство строительных машин и другие отрасли машиностроения. Имеется пищевая промышленность, прежде всего винодельческая и мукомольная.

Смедерево — крупный промышленный порт на Дунае.

Достопримечательности 

 Смедеревская крепость (1428)
 Успенская церковь (начало XV века)
 Церковь Святого Георгия (1850—1854)
 Здание окружного суда (1886—1888)
 Вилла Митинац (1900)
 Гимназия (1904)
 Дом общины (1928)

Спорт 
В городе существует футбольный клуб «Смедерево».

Персоналии 
 Димитрий Давидович, сербский политик, дипломат, писатель, журналист и публицист.
 Александар Митрович, сербский футболист

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 http://www.smederevo.org.rs/

 
Города Сербии